2006 Голяма награда на Бразилия е 34-то за Голямата награда на Бразилия и осемнадесети кръг от сезон 2006 във Формула 1, провежда се на 22 октомври 2006 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия